ГЭС:

 Гидроэлектростанция — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.
 ГЭС — российский фестиваль электронной музыки и экстремального спорта.

Топонимы 
 ГЭС — деревня в Архангельской области.
 ГЭС — посёлок в Вологодской области.
 ГЭС — посёлок в Костромской области.
 ГЭС — микрорайон в городе Набережные Челны.
 Посёлок ГЭС (ГЭС-14) — микрорайон в городе Рыбинске Ярославской области.